La ligne 436 est une ancienne ligne de tramway vicinal de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Châtelet à Fosses-la-Ville entre  et .

Histoire 
La ligne est mise en service en traction vapeur le  entre Châtelet Saint-Roch et la gare de Fosses-la-Ville (nouvelle section, capital 170, les voies du terminus de Châtelet Saint-Roch sont communes avec la ligne électrique Charleroi - Châtelet), l'exploitation est assurée par les Tramways électriques du pays de Charleroi et extensions (TEPCE). Elle est cependant fermée et démontée la même année par l'occupant allemand.

La ligne est reconstruite et remise en service avec les mêmes terminus le .

En , la SNCV reprend directement l'exploitation de la ligne.

En , la ligne est supprimée, la section Presles - Fosses-la-Ville est fermée à tout-trafic le  et la section Châtelet Rue Saint-Roch - Presles en , une courte section sur la rue Saint-Roch à Châtelet restant en service comme triangle de retournement pour les tramways de la ligne 56).

Infrastructure

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 436 (1931).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut

 

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Namur
Ligne SNCV exploitée par les TEPCE
Transport à Châtelet (Belgique)
Transport à Fosses-la-Ville